Zrenjanin peut renvoyer à :

 Zrenjanin, une ville de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine
 Žarko Zrenjanin ou Žarko Zrenjanin Uča, un résistant yougoslave qui a donné son nom à la ville de Zrenjanin.